Lajos Rácz ist der Name folgender Personen:

* Lajos Rácz (Theologe) (1864–1934), ungarischer evangelischer Theologe und Philosoph
 Lajos Rácz (Ringer) (* 1952), ungarischer Ringer